Werdmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Familie Werdmüller, Bürgergeschlecht in der Stadt Zürich
 Beat Werdmüller (1583–1640), Zürcher Textilunternehmer und Ratsherr
 David Werdmüller (1564–1612), Begründer der Zürcher Seidenindustrie, siehe David & Heinrich Werdmüller

 Heinrich Werdmüller (1554–1627), Begründer der Zürcher Seidenindustrie, siehe David & Heinrich Werdmüller
 Heinrich Zeller-Werdmüller (1844–1903), Schweizer Wirtschaftsmanager und Historiker
 Jakob Werdmüller (1480–1559), Schweizer Kaufmann, Offizier, Politiker und eidgenössischer Landvogt

 Konrad Werdmüller (1606–1674), Schweizer Militärführer
 Peter Emil Huber-Werdmüller (1836–1915), Schweizer Industrieller

Siehe auch:
 Wertmüller
 Werthmüller